Taquara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Taquara (ort), Rio Grande do Sul, 
 Taquara (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar